Beloit (Kansas)
Beloit (Ohio)
Beloit (Wisconsin)
South Beloit

Desambiguações de topônimos